Halston (modeontwerper) (1932-1990), Amerikaans modeontwerper
 Halston (film), film over het leven van Halston
 Halston (miniserie), miniserie over het leven van Halston